tabor, otvoren privremeni boravišni prostor, obično za vojsku.
 tabor, logor podignut ovakvom mjestu, primjerice rimski tabor.
Veliki Tabor, dvorac u Hrvatskoj.
Mali Tabor, dvorac u Hrvatskoj.
Gora Tabor u Izraelu.
Općina Tabor u Sloveniji.
Debre Tabor u Etiopiji.
Mali Tabor (Hum na Sutli).
tabor (banderiji u Hrvatskoj).
Hrvatski tabor
Slavonski tabor
Usorski tabor
tabor (ustaški pokret), niža organizacijska jedinica ustaškog pokreta u NDH